Jorge Cardoso é um produtor musical brasileiro.

Mais conhecido por ter sido produtor de artistas e bandas brasileiras como Alcione, João Nogueira, Os Morenos, Só Pra Contrariar, Raça Negra.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)